Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 811 dans le monde.

 RS-811 au Brésil
 Route nationale 811 en France
 Autoroute A811 en France